

Sigle 

 DoH – DNS over HTTPS – Protocollo informatico di sicurezza

Astronomia 

 Doh – cratere su Callisto

Codici 

 DOH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Doha (Qatar)

Animazione 

 D'oh! – esclamazione tipica di Homer Simpson, personaggio della serie animata I Simpson.

Geografia 

 Doh – località capoluogo comunale, situata nel nord-ovest della Costa d'Avorio, appartenente al dipartimento di Thouba, nella Regione di Bafing.

Altro 

 Doh – nemico finale del videogioco Arkanoid
 Dòh – termine desueto, ma reintrodotto. Interiezione, esprime desiderio, esortazione, preghiera, meraviglia, sdegno, rimprovero e simili.

Note